Adolfo Gonzales Chaves (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Adolfo Gonzales Chaves (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië